Rada est un terme signifiant assemblée ou parlement dans plusieurs pays slaves. Habituellement traduit en conseil, il représente souvent le parlement voire, dans l'ex-Union soviétique le soviet.

Exemples

En Biélorussie 
 La Rada de la République populaire biélorusse, assemblée du gouvernement en exil
 La Rada centrale biélorusse

En Pologne

En Slovaquie

En Tchéquie 
 La Rada du conseil national tchèque, qui fut à partir de 1968 l'assemblée représentant la partie tchèque de la Tchécoslovaquie.

En Ukraine 
 La Rada centrale, l'assemblée qui régentait la République populaire ukrainienne en 1917
 La Rada, le parlement ukrainien actuel

En Crimée 
 Rada : l'assemblée de la république autonome de Crimée depuis 1998

Toponymes

Rada est une localité de la commune de Voto située dans la communauté autonome de Cantabrie.
 Rada est une localité du Concejo de Navarre dans la Communauté forale de Navarre.

Patronymes
 Edi Rada (né en 1922), patineur artistique autrichien
 Rubén Rada (né en 1943), chanteur, compositeur, percussionniste et acteur uruguayen.

Autres
RADA est également un acronyme qui peut désigner l'Académie royale d'art dramatique de Londres (Royal Academy of Dramatic Art en anglais).

Voir aussi

Homonymie
Homonymie de toponyme